Baharov ist der Familienname folgender Personen:

Vladimir Baharov (* 1992), ist ein bulgarischer Fußballspieler.
Zachary Baharov (* 1980), ist ein bulgarischer Schauspieler.